Aittajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Aittajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753159-177613), sjö i Kiruna kommun,  (4,75 ha)
Aittajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753189-176498), sjö i Kiruna kommun,  (5,11 ha)
Aittajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753362-176955), sjö i Kiruna kommun,  (5,41 ha)

Finland
 Aittajärvi (sjö i Finland) – en sjö i landskapet Lappland

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn